Pressigny ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Pressigny (Deux-Sèvres) im Département Deux-Sèvres
 Pressigny (Haute-Marne) im Département Haute-Marne

mit Namenszusatz:
 Pressigny-les-Pins im Département Loiret
 Le Grand-Pressigny im Département Indre-et-Loire
 Le Petit-Pressigny im Département Indre-et-Loire